Port lotniczy Lizbona-Portela
 Liga i Samoobrona
 system informacji o terenie - 
 LIS (język programowania)